

Sigle 
 Amateur Hockey Association – antica lega di hockey su ghiaccio canadese
 American Heart Association – organizzazione non-profit statunitense che si occupa di problematiche cardiache
 American Historical Association – società storica statunitense.
 American Hockey Association (1926-1942) – lega professionistica di hockey su ghiaccio statunitense 
 American Hockey Association (1992-1993) – lega professionistica di hockey su ghiaccio statunitense

Chimica 
 AHA – acido glicolico

Codici 
 AHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Naha (Giappone)
 aha – codice ISO 639-3 della lingua ahanta

Mitologia 
 Aha – genio benevolo della mitologia egiziana, antenato del dio Bes

Musica 
 a-ha – gruppo musicale synthpop norvegese

Religione 
 A.H.A. – Suore Agostiniane dell'Aiuto

Storia 
 Aha – faraone egizio della I dinastia

Zoologia 
 Aha – genere di imenotteri apoidei della famiglia dei Crabronidae.